

Cinema
The Vow – film del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
The Vow – film del 1915 diretto da Stanner E.V. Taylor
La memoria del cuore (The Vow) – film del 2012 diretto da Michael Sucsy

Economia 
 VOW – simbolo Deutsche Börse della Volkswagen

Musica 
 Vow – singolo dei Garbage del 1995, estratto dall'album Garbage
 Vow – traccia dell'album Room V dei Shadow Gallery del 2005